.

Спортивная карьера 
Выступления на международных соревнованиях начал в 2008 году. Участник Олимпийских игр 2008 года в беге на 1500 метров, на которой он выбыл на стадии предварительных забегов. На чемпионате мира 2009 года также не смог пройти в полуфинал в беге на 1500 метров. Занял 12-е место в беге на 3000 метров на чемпионате мира в помещении 2010 года.

На чемпионате мира по кроссу 2006 года занял 53-е место на короткой дистанции.

23 сентября 2012 года занял 8-е место на 10-мильном пробеге Dam tot Damloop — 46.19.

Лучшие результаты

Выступления

Примечания

Ссылки 
 

Бегуны на средние дистанции Эритреи
Бегуны на длинные дистанции Эритреи
Бегуны по пересечённой местности Эритреи
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года